Colvin ist der Familienname folgender Personen:

 Addison B. Colvin (1858–1939), US-amerikanischer Politiker
 Bill Colvin (William Colvin; 1934–2010), kanadischer Eishockeyspieler
 Clare Colvin, britische Journalistin und Schriftstellerin 
 Claudette Colvin (* 1939), US-amerikanische Bürgerrechtlerin
 Douglas Glen Colvin, eigentlicher Name von Dee Dee Ramone (1951–2002), US-amerikanischer Musiker
 Harvey Doolittle Colvin (1815–1892), US-amerikanischer Politiker
 Howard Colvin (1919–2007), britischer Architekturhistoriker
 Ian Colvin (1877–1938), englischer Journalist
 Jack Colvin (1934–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Kathryn Colvin (* 1945), britische Diplomatin
 Marie Colvin (1956–2012), US-amerikanische Journalistin
 Ruth Johnson Colvin (* 1916), US-amerikanische Aktivistin gegen Analphabetismus und Autorin
 Shawn Colvin (* 1956), US-amerikanische Sängerin
 Sidney Colvin (1845–1927), britischer Literatur- und Kunstkritiker

Colvin steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Colvin House, in Tenino, Washington, ID-Nr. 88000693
 Colvin Run Mill, in Great Falls, Virginia, ID-Nr. 77001487
 Colvin-Fant-Durham Farm Complex, in Chester, South Carolina, ID-Nr. 92000961